

Населені пункти та їхні частини

 Августів — місто в Августівському повіті Підляського воєводства
 Августів — гміна в Августівському повіті Підляського воєводства
 Ауґустув — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустув — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустув — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустув — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустув — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Ауґустув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ауґустув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Ауґустув — частина міста Сенява в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Ауґустув — частина села Янінув в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустув — осада в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки